Castagnoli ima više značenja:
 Castagnoli, Arezzo
 Castagnoli, Siena